Le Puy puede referirse a los siguientes topónimos de Francia: 

 Le Puy, comuna situada en el departamento de Doubs, en la región de Franco Condado.
 Le Puy, comuna situada en el departamento de Gironda, en la región de Aquitania.
 Le Puy-en-Velay, municipio situado en el departamento de Alto Loira, en la región de Auvernia-Ródano-Alpes.